Opti steht für:

 eine Kurzform für Optimist, einer Bootsklasse
 den Hardwarehersteller OPTi
 ein Pkw-Modell Daihatsu Opti 
 einen Kurzwarenhersteller (besonders: Reißverschlüsse), der kurzzeitig von Richard Küchen konstruierte Viertaktmotoren herstellte
 Fachmesse für die Augenoptische Branche, siehe Opti (Messe)

Opti ist der Familienname folgender Personen:

 Sören Opti (* 1997), surinamischer Badmintonspieler